Intercontinental steht für:
 Intercontinental, Werk von Joe Pass (1970)
 Intercontinental Bank, nigerianische Bank

InterContinental steht für:

Siehe auch:

 Interkontinental